Mauclair ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Mauclair (Severin Faust oder Camille Mauclair als Pseudonym; 1872–1945), französischer Poet, Kunsthistoriker und Kunstkritiker
 Jacques Mauclair (1919–2001), französischer Schauspieler, Theaterregisseur und Dramaturg
 Joseph Mauclair (1906–1990), französischer Radrennfahrer